Маергойз — еврейская фамилия.

 
 Маергойз, Лев Сергеевич (род. 1937) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук.